Carlo Promis – architetto, archeologo e filologo italiano
 Domenico Promis – storico e numismatico italiano
 Vincenzo Promis – storico, numismatico ed epigrafista italiano